Boonville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Boonville Township (Missouri)
 Boonville Township (North Carolina)